Zkratka POW či PoW má více významů:

PoW 
 zkratka pro válečného zajatce z anglického prisoner of war
 zkratka pro Proof-of-Work

pow 
 označení funkce pro umocňování z anglického power například v C knihovně jako podprogram v Math.h

Externí odkazy